est un mot anglais signifiant « travail ». Il peut faire référence à :

Personnalité 
 Hubert Work (1860-1942), homme politique américain.

Arts 

 , titre original de Charlot apprenti, film américain de  sorti en 1915 ;
 , livre publié en 2011.

Musique 

 The Work, groupe de post-punk rock ;
 , label américain ;
 , compilation du duo  sorti le .

Album 

 Work, album des  sorti le  ;
 , album de Shout Out Louds sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de  présente sur l'album Fantasy Ride sorti le  ;
 , chanson des 2 Bears présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Work, chanson de Rihanna et Drake présente sur l'album Anti sorti le .

Voir aussi